Basic Miles é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1973